Löffelbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Österreich:
 Löffelbach (Gemeinde Hartberg Umgebung), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
 Löffelbach (Dombach), rechter Zufluss des Dombaches (zur Hartberger Safen) im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark